Lijst van burgemeesters van Oerle (België), lijst van burgemeesters van de Belgische gemeente Oerle
Lijst van burgemeesters van Oerle (Nederland), lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Oerle